Deutschmann ist der Familienname folgender Personen:

 Andreas Deutschmann (1836–1909), deutsch-sorbischer römisch-katholischer Kaplan und Autor
 Bernd Deutschmann (* 1953), deutscher Fußballspieler
 Christian Deutschmann (* 1988), österreichischer Fußballspieler
 Christoph Deutschmann (* 1946), deutscher Soziologe
 Eberhard Deutschmann (1926–2005), deutsch-sorbischer Bauingenieur
 Gerald Deutschmann (* 1958), österreichischer Politiker (FPÖ)

 Gerhard Deutschmann (* 1933), deutscher Komponist
 Hannes Deutschmann (* 1970), österreichischer Arzt und Universitätsprofessor
 Hans Deutschmann (1911–1942), deutscher Segelflugpionier
 Hans-Jürgen Deutschmann, siehe Barry Graves
 Heikko Deutschmann (* 1962), österreichischer Schauspieler
 Jacob Deutschmann (1795–1853), österreichischer Erfinder, Orgel- und Instrumentenbauer, Klavierbauer und Hoforgelbauer
 Jeremias Deutschmann (1634–1704), deutscher lutherischer Theologe
 Johann Deutschmann (1625–1706), deutscher lutherischer Theologe
 Jörg Deutschmann (* 1968), deutscher Badmintonspieler
 Joseph Deutschmann (1717–1787), österreichischer Bildhauer
 Klara Deutschmann (* 1989), deutsche Schauspielerin
 Maria Neocleous-Deutschmann (* 1951), griechisch-zyprische Fernsehregisseurin
 Marthe Lola Deutschmann (* 1991), deutsche Schauspielerin
 Matthias Deutschmann (* 1958), deutscher Kabarettist
 Olaf Deutschmann (1912–1989), deutscher Romanist, Hispanist und Sprachwissenschaftler
 Reiner Deutschmann (* 1953), deutscher Politiker (FDP) und Unternehmer
 René Deutschmann (* 1951), französischer Fußballspieler
 Richard Deutschmann (1852–1935), deutscher Augenarzt
 Valentin Deutschmann (1928–2010), österreichischer Politiker
 Victoria Deutschmann (* 1975), deutsche Schauspielerin